Il nome Giovanni di Francia può riferirsi a diverse persone:

 Giovanni Tristano di Valois conte di Valois, figlio di Luigi IX re di Francia (XIII secolo).
 Giovanni Charlier, detto anche Zanino di Pietro, pittore veneziano di origine francese (XIV/XV secolo).